ALIWEB () считается первой поисковой системой, в то время как её предшественники были либо построены с другими целями (Wandex, Gopher), либо были только индексаторами (,  и ).

Система была анонсирована в ноябре 1993 года разработчиком Мартином Костером во время работы в  и представлена в мае 1994 года на  в ЦЕРН в Женеве. Aliweb опередил  на несколько месяцев.

Aliweb позволил пользователям указывать расположение базы данных на своих сайтах, что позволило поисковой системе включать в результаты поиска веб-страницы пользователей, добавлять написанные пользователем описания страниц и ключевые слова. Это дало возможность веб-мастерам формировать описание под конкретную целевую аудиторию, которая попадала бы на их страницы через Aliweb. Aliweb не был широко используемой системой.

Мартин Костер, который также сыграл важную роль в создании стандарта исключений для роботов, уточнил сведения о системе и цели Aliweb с обзором его функций и структуры в ходе своего доклада в ЦЕРНе.

Костер не связан с коммерческим сайтом, который использует имя Aliweb.

Примечания 

История Интернета
Поисковые системы
Сайты, появившиеся в 1993 году
Сайты по алфавиту